Расел Спрингс има више значења:
 Расел Спрингс (Канзас)
 Расел Спрингс (Кентаки)